« Le Rocher » est une périphrase désignant la partie historique de la principauté de Monaco, Monaco-Ville. Par extension, elle est utilisée également pour signifier la principauté tout entière.

De plus, Le Rocher désigne :

 Le Rocher, poème symphonique de Serge Rachmaninov ;
 Le Rocher (The Rock, au Québec : Le rocher), film américain réalisé par Michael Bay et sorti en 1996 ;
 Le Rocher, ancienne commune française de la Manche, aujourd'hui rattachée à Mortain ;
 Éditions du Rocher ou Le Rocher, maison d'édition française ;
 Le Rocher Oasis des Cités ou Le Rocher, association d'éducation populaire orientée vers les quartiers urbains en difficulté;
 Le Rocher du crâne, série de bande dessinée.
 Rocher, petit chocolat praliné.

Voir aussi